Todea se poate referi la:

Todea (nume)
Todea (plantă) (:d:Q3978390), gen de plante
Todea (insectă) (:d:Q21287021), gen de insecte